Björkgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Björkgrundet (vid Åvensor, Korpo), Åboland, 
 Björkgrundet (vid Galtby, Korpo), Åboland, 
 Björkgrundet och Algrundet, Salo, Egentliga Finland, 
 Björkgrundet, Hangö, Nyland, 
 Björkgrundet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Björkögrunden